Бодренков — русская фамилия.

 Бодренков, Алексей Михайлович — советский поэт, журналист, драматург.
 Бодренков, Валерий Александрович — российский юрист и предприниматель.